Алексей Бурков: Бурков, Алексей Анатольевич (род. 1974) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Бурков, Алексей Иванович (1954—2004) — советский и российский спортивный журналист, комментатор.
 Бурков, Алексей Юрьевич (род. 1990) — российский программист и хакер.